Onderdistrict in Indonesië
 Talun (Pekalongan), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Talun (Blitar), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Talun (Cirebon), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Talun (Kayen), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Talun (Kemalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Talun (Talun), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Talun (Montong), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Talun (Ngebel), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Talun (Sumberejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Talun (Ibun), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
 Talun (Sumedang Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
Station in Indonesië
 Station Talun, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java